Dusina je naselje u sastavu Grada Vrgorca, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 494 stanovnika.

Znamenitosti 
 Crkva sv. Petra, zaštićeno kulturno dobro

Izvori 

Vrgorac
Naselja u sastavu Grada Vrgorca